Viré (avec une majuscule) est un nom propre qui peut désigner :
 Viré, une commune française du département de Saône-et-Loire
 Armand Viré, un spéléologue français, et aussi un hydrogéologue, un préhistorien, un archéologue et un radiésthésiste, et un fondateur de la biospéléologie.

Voir aussi 
 Viré-en-Champagne, commune française du département de la Sarthe.
 Viré-Songdin, localité du Burkina Faso

Homonymie